Karaka ist der Familienname folgender Personen:

 Dosabhai Framji Karaka (1829–1902), indischer Zeitungsredakteur, Beamter und Autor
 Dosabhai Framji Karaka (1911–1974), indischer Jurist, Bibliothekar und Beamter 

Karaka oder Te Karaka steht für:

 Karaka (Baum), ein in Neuseeland beheimateter Baum
 Te Karaka (Magazin), Magazin der Ngāi Tahu

Te Karaka ist der Name folgender Orte:

 Te Karaka (Gisborne), Ort in der Region Gisborne, Neuseeland
 Te Karaka (Northland), Ort am Hokianga Harbour in der Region Northland, Neuseeland
 Te Karaka, māorische Name für Cape Campbell in der Region Marlborough, Neuseeland